Gūrchak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gūrchak (ort i Lorestan), 
 Gūrchak (ort i Markazi), 

Robotskapade Iranförgreningar